Сербська Суперліга 2018—2019 років — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул чемпіона здобула Црвена Звезда (за два тури до закінчення турніру).

Учасники та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>22 — 26 травня 2019

|}

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2019
Сербія
Сербія
2018 у сербському спорті
2019 у сербському спорті